Pakistanische Botschaft in Deutschland steht für:
 Pakistanische Botschaft in Berlin
 ehemalige Pakistanische Botschaft in Bonn, siehe Rheinallee 24 (Bonn)